Château de la Fontaine ou château de Fontaine désigne plusieurs châteaux portant ce nom ou un nom similaire.

Belgique 
 Château de Fontaine, Anthée (Namur, Belgique).
 Château de Fontaine, Emptinne (Hamois, Belgique).
 Château de Fontaine-l'Évêque ou château Bivort, Fontaine-l'Évêque (Hainaut, Belgique).

Canada 
 Château Fontaine, domaine viticole, Saint-Hyacinthe (Québec)

France 
 Château de la Fontaine, Anse (Rhône).
 Château de la Fontaine, Brétigny-sur-Orge (Essonne).
 Château de La Fontaine, Olivet (Loiret).
 Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française (Côte-d'Or).
 Château de la Fontaine-du-Houx, Bézu-la-Forêt (Eure).
 Château de Fontaine-Étoupefour, Fontaine-Étoupefour (Calvados).
 Château de Fontaine-Henry, Fontaine-Henry (Calvados).
 Château de Fontaine-lès-Dijon, Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or).
 Château de Fontaine, Croix (Nord).

Fontaine